Rebutia albopectinata Rausch, 1972 es una especie de planta fanerógama de la familia Cactaceae.

Distribución
Es endémica de Chuquisaca en Bolivia. Es una especie inusual en las colecciones.

Descripción
Rebutia albopectinata crece de forma individual con tallos esféricos de color gris-verdoso que puede alcanzar un diámetro de 1,5 centímetros y que tienen raíces como de remolacha. Las hasta 16 costillas verticales están claramente divididas en huecos. Las ovaladas areolas son de color blanco o marrón claro. Las espinas centrales de color blanco y 1 mm de largo, también pueden estar ausentes. Tiene hasta 13 espinas radiales blancas, el resto están en pares, y se encuentran cubriendo la superficie del cuerpo. Las espinas son de hasta 3 milímetros de largo. Las flores rojas y tienen un color de rosa a blanco en la garganta. Puede llegar a un diámetro de 4,5 centímetros y hasta 5 centímetros de largo. El pericarpio y el tubo de la flor están cubiertos de pelos blancos. Los frutos son esféricos y también están ocupados con pelo blanco y cerdas y alcanzan diámetros de hasta 5 milímetros.

Taxonomía 
Rebutia albopectinata fue descrita por Walter Rausch  y publicado en Kakteen und Andere Sukkulenten 23(9): 236. 1972.
Etimología
Ver: Rebutia 

albopectinata: epíteto latíno que significa "como un peine blanco"
Sinonimia 
Lobivia albipectinata (Rausch) Neirinck
Rebutia albopectinata Rausch
Rebutia schatzliana Rausch
Rebutia supthutiana Rausch

Referencias

albopectinata
Flora de Sudamérica occidental
Flora de América del Sur continental
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1972 
Plantas descritas por Rausch